Budislav est un toponyme qui peut désigner :

Budislav, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Budislav, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie